Stronach kan syfta på:

 Frank Stronach
 Tami Stronach
 Stronach, Michigan

Se även 
 Iselsberg-Stronach
 Team Stronach